Бойченко Олександр Володимирович (1970) — український письменник, літературний критик, перекладач, есеїст, колумніст, педагог.
 Бойченко Олександр Максимович (1903—1950) — український письменник і громадський діяч.